Rutina (franc. routine) može značiti:
 rutina je vještina, lakoća obavljanja nekoga postupka, posla, stečena iskustvom.
 rutina je uobičajen, redovit postupak.
 rutina je jednoličan ritam života; mehanički način rada, po iskustvu i navici, bez udubljivanja u srž stvari.
 rutina, u informatici, je programska rutina, potprogram, dio računalnoga programa namijenjen obavljanju jedne zadaće ili skupine zadaća; kadšto se može sastojati od više podrutina (subrutina).

Izvori